

Geografia 
 Allain – comune francese situato nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione del Grand Est

Persone 
 Alexander Allain (1920-1994) – avvocato statunitense
 Bobby Allain (1991) – calciatore francese
 François Allain-Targé (1832-1902) – politico francese
 Marcel Allain (1885-1969) – scrittore francese
 Pierre Allain (1904-2000) – alpinista e arrampicatore francese
 Raymonde Allain (1912-2008) – modella e attrice francese
 Ronan Allain (1974) – paleantologo francese
 Valérie Allain (1966) – attrice francese